Юэси (Ляншань) (越西) — уезд Ляншань-Ийского автономного округа провинции Сычуань (КНР)
 Юэси (Аньцин) (岳西) — уезд городского округа Аньцин провинции Аньхой (КНР)